Василий Васильевич Шауб (Вильгельм Иоганн Христиан; ; 1861, Санкт-Петербург — 1934, Ленинград) — российский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств, петербургский мастер стилей модерн и неоклассицизм, также строивший в Москве, Саратове, Екатеринбурге.

Биография 
Василий Васильевич Шауб (нем. Wilhelm Schaub) родился 1 января 1861 года в Санкт-Петербурге в семье академика архитектуры, Василия Ивановича Шауба (1834—1905). Отец был его первым наставником, который сумел воспитать у юноши любовь к архитектуре. В 1875 году В. В. Шауб поступил в школу Святого Петра (реальное отделение). После окончания школы в 1879 году он поступил в Императорскую Академию художеств на отделение архитектуры.

После окончания Академии художеств в 1885 году В. В. Шауб поступил на службу архитектором в страховое общество «Саламандра» где благодаря отцу сразу же начал получать заказы и часто работал вместе с ним.

Первая работа В. В. Шауба в Петербурге — перестройка корпуса мебельной фабрики Ф. А. Мельцера (наб. р. Карповки, 27).

Среди других ранних работ В. В. Шауба, решённых в формах эклектики, можно отметить:
 1888—1889 — Особняк К. К. Шредера, Петроградская набережная, 32
 1893—1894 — Церковь Святого апостола Петра в Лахте (совместно с В. И. Шаубом)
 1898 — Особняк М. Э. Бонштедта, 5-я линия Васильевского острова, 32
 1890—1891 — Доходный дом на 5-й линии Васильевского острова, 20
 1895 — Доходный дом на Стремянной улице, 13

В. В. Шауб — один из первых проводников стиля модерн в Санкт-Петербурге. К работам в этом направлении можно отнести:
 1898—1900 — Особняк А. Л. Франка, 21-я линия Васильевского острова, 8а
 1899 — Особняк И. Е. Ритинга, Кронверкский проспект, 79/1
 1901 — Доходный дом М. М. Горбова, Каменноостровский проспект, 20/10
 1901—1902 завершение строительства доходного дома А. М. Васильева, Гатчинская улица, 11 (начат В. В. Корвиным-Круковским)
 1903—1904 — Лавка И. А. Алферова, Садовая улица, 23

 1901—1906 — Каменноостровский проспект, 13, 16, 20 — ансамбль жилых домов на пересечении Каменноостровского проспекта и Ружейной улицы (улицы Мира) (нынешняя Австрийская площадь).
 1904—1912 — Доходные дома на Большом проспекте Васильевского острова, 46; улице Рылеева, 21 и 23; Гангутской улице, 16; улице Кропоткина, 19/8.

Позднее использовал приёмы неоклассики, примерами чего могут служить:

 1912—1913 — Доходный дом А. А. Антоновой со встроенным кинотеатром на Большом проспекте Петроградской стороны, 74 (включён существовавший дом).
 1912—1913 — Доходный дом акционерного общества «Архитектор» на Малом проспекте Петроградской стороны, 85 (Ординарная ул., 11). Завершён В. П. Голубиным. (Реконструирован).
 1913 — Доходный дом в переулке Талалихина, 3
 1913—1914 — Доходный дом на набережной реки Фонтанки, 121

Два наиболее характерных московских памятника работы Шауба:

 1902 — Доходный дом персидского подданного Аджи-Мамед Усейн Ага Аминезарба, Старая Басманная улица, 15 корп. 1 (копия петербургского проекта архитектора К. Э. Макензена)
 1899—1901 — гостиница «Петергоф» на углу Воздвиженки и Моховой

После октября 1917 Шауб работал архитектором ряда промышленных предприятий.

Архитектор строил по несколько зданий в год, всего им построено более 80 особняков, доходных домов, промышленных корпусов

До настоящего времени в городе сохранилось около 70 спроектированных и построенных им зданий. Умер Василий Васильевич Шауб 25 сентября 1934 года и похоронен в им же спроектированном семейном склепе на Смоленском лютеранском кладбище.

Другие проекты 
 Набережная Карповки, д.№ 27 — здание мебельной фабрики Ф. А. Мельцера. Перестройка. 1884.
 Большой проспект Петроградской стороны, д.№ 71, двор — Ординарная улица — служебный флигель. 1886.
 Большая аллея, д.№ 24. Особняк В. Н. Яковенко. 1887. Совместно с В. И. Шаубом.
 12-я Красноармейская улица, д.№ 36/Дровяная улица, д.№ 10 — здания сиротского приюта и реального училища принца П. Г. Ольденбургского. Жилой дом для служащих (левая часть) — 1887; расширение здания приюта (правая часть) — 1891, 1900; корпус попечительного
 5-я линия, д.№ 20/Волжский переулок, д.№ 13 — доходный дом и фабрика пуговиц «Бр. Бух». 1890—1891.
 Каменноостровский проспект, д.№ 36 / Большой проспект Петроградской стороны, д.№ 73, левый корпус. Здание Женского института принцессы Т. Ольденбургской (перестройка).1890-е.
 Набережная Мартынова, д.№ 92 — петербургский речной яхт-клуб. 1895—1896. (Не сохранился).
 Свердловская набережная, д.№ 6 — корпуса машиностроительного завода «Феникс». 1895—1899. (Перестроены).
 Дегтярный переулок, д.№ 1, левая часть — доходный дом. 1896—1897.
 Средний проспект, д.№ 16/2-я линия, д.№ 39 — доходный дом. 1897.
 Зверинская улица, 6 — перестройка (расширение) здания. 1897.
 Улица Красного Текстильщика, д.№ 11, двор, левый корпус — здание общежития рабочих Невской бумагопрядильной мануфактуры. 1897.
 11-я линия, д.№ 66 — производственное здание Г. Ф. Леппенберга. 1897—1898.
 5-я Красноармейская улица, д.№ 6 — доходный дом. Надстройка и расширение. 1897—1899.
 Улица Марата, д.№ 31 — доходный дом А. Я. Барышникова. 1897—1899. Завершён А. А. Барышниковым.
 Конная улица, д.№ 5 — доходный дом. Надстройка. 1897—1901. Начата В. В. Корвин-Круковским.
 Красноградский переулок, д.№ 5, правая часть — доходный дом Ф. И. Ротина. Расширение. 1898.
 Улица Лабутина, д.№ 12 / Прядильный переулок, д.№ 2 — доходный дом. 1898—1900.
 Вознесенский проспект, д.№ 27 / Красноградский переулок, д.№ 3 — доходный дом Ф. И. Ротина. (Вознесенская лечебница Ауслендера). Перестройка. 1899.
 Набережная Обводного канала, д.№ 195 — производственное здание электротехнического завода фирмы «В. Савельев и К°». 1899—1900.
 Улица Подковырова, д.№ 43а — особняк К. Ф. Гербера. 1900. (Не сохранился).
 Гражданская улица, д.№ 13. Доходный дом акц. о-ва Г. Бертгольда. 1900—1901. Эскизный проект М. Мейдингера.
 Фонарный переулок, д.№ 4 / переулок Пирогова, д.№ 9 — здание училища для детей иностранных исповеданий. 1900—1901.
 Тележная улица, д.№ 23 — доходный дом Голике. 1901.
 11-я линия, д.№ 46 — доходный дом. 1901—1902. Начат Д. А. Шагиным.
 Улица Яблочкова, д.№ 8 — здание хромолитографической фабрики фирмы «Веферс и К°». 1901—1902, 1914.
 Большой проспект Васильевского острова, д.№ 46 / 16-я линия, д.№ 13. 1904—1905.
 Пискарёвский проспект, д.№ 3 — производственные здания Охтинской бумагопрядильни (перестройка). 1900-е.
 Улица Рылеева, д.№ 23 — доходный дом. 1907.
 10-я Красноармейская улица, д.№ 14 — доходный дом. 1908.
 Средний проспект, д.№ 23 / 5-я линия В. О., д.№ 44 — доходный дом. 1908.
 7-я линия, д.№ 32 — четырёхэтажный доходный дом Изотовых. 1909—1910.
 Спасская, ныне ул. Рылеева, д.№ 21 / Гродненский переулок, д.№ 2 — доходный дом В. И. Денисова. 1909—1910.
 Разъезжая улица, д.№ 16-18 — доходный дом С. Ф. Френкеля и Д. Е. Хавкина. Перестройка. 1909—1910. Совместно с В. М. Блохиным.
 Гангутская улица, д.№ 16. Доходный дом акционерного общества «Строитель». 1910.
 8-я Советская улица, д.№ 49 — доходный дом. 1910—1911.
 Кронверкская улица, д.№ 27 — доходный дом. 1910—1911.
 Песочная, ныне ул. Профессора Попова, д.№ 21 — производственные здания Г. Арендта. 1910—1911.
 Суворовский проспект, д.№ 38 — доходный дом. 1911.
 Троицкий проспект, д.№ 16 — доходный дом. 1911.
 Кондратьевский проспект, д.№ 32, правая часть / Минеральная улица, д.№ 2 — доходный дом. 1911.
 Кронверкский проспект, д.№ 27 — доходный дом. 1911—1912. Совместно с В. Ф. Ивановым.
 18-я линия, д.№ 21, д.№ 23 — доходные дома Э. Э. и Г. Э. Арнгольдов. 1911—1912.
 Набережная реки Фонтанки, д.№ 199 / Садовая улица, д.№ 128 — доходный дом. 1911—1912.
 Улица Кропоткина, д.№ 19 / Саблинская улица, д.№ 8 — доходный дом С. Ф. Френкеля. 1911—1912.
 Кронверкская улица, д.№ 15 — доходный дом С. Ф. Френкеля. 1912.
 Курляндская улица, д.№ 8 — доходный дом. 1912.
 Фурштатская улица, д.№ 56 — доходный дом. Перестройка. 1912—1913.
 Полозова улица, д.№ 11 — доходный дом. 1913.
 Невский проспект, д.№ 60, двор — здание кинематографа «Пикадилли». 1913. Совместно с Н. П. Степановым. Включён существовавший дом. (Перестроено).
 Набережная реки Фонтанки, д.№ 121 / переулок Бойцова, д.№ 8 — доходный дом. 1913—1914.
 Малый проспект Петроградской стороны, д.№ 47/Ораниенбаумская улица, д.№ 17 — доходный дом. 1914.
 Проспект Динамо, д.№ 6 — доходный дом. 1914—1915. Выделялся доминантой среди зелёного массива на правом берегу Малой Невки. В советское время служил общежитием при больнице. Снесён в декабре 2009 года.
 Большой проспект Петроградской стороны, д.№ 42 — двухзальный кинематограф. Внутренняя перестройка жилого дома. 1915.

Адреса 
 Невский проспект 22/24 — Главное немецкое училище Св. Петра Петришуле) — учился с 1875 по 1879 год
 Кадетская линия 29, В. О. — жил с 1890 по 1902 год
 Мещанская, ныне Гражданская, 13 — жил в середине 1900-х годов
 Спасская, ныне Рылеева, 21 — жил в начале 1910-х годов
 Набережная реки Фонтанки, 121 — жил в конце 1910-х годов

Примечания

Литература 
 Исаченко В. Г. Василий Шауб // 
 Кириков Б. М. В. В. Шауб и П. М. Мульханов — архитекторы Петроградской стороны // Петроградская сторона. История и архитектура. Тезисы докладов краеведческой конференции. Л., 1988. С. 37—42.
 
 
 
 

Архитекторы XIX века
Архитекторы XX века
Архитекторы модерна
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Москвы
Архитекторы Саратова
Ученики Петришуле
Выпускники Императорской Академии художеств
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Архитекторы Российской империи